waw – litera alfabetu hebrajskiego
 waw – angielska jednostka miary masy
 WAW – międzynarodowy kod Lotniska Chopina na Okęciu w Warszawie
 WAW – minialbum zespołu Mamamoo